Удернс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код  —  70935.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридль Ханзер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля